Arnaqquassaat bezeichnet:
 Arnaqquassaat (Berg, Nanortalik, nördlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Arnaqquassaat (Berg, Nanortalik, südlich), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Arnaqquassaat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland